Alfred Burt ist der Name folgender Personen:

* Alfred Burt (General) (1875–1949), britischer Brigadegeneral
 Alfred Burt (Musiker) (1920–1954), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist